Isolde Kittel, een Duits organiste
 Marcel Kittel, een Duits wielrenner
 Otto Kittel, een Duits gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog
 Rudolf Kittel, een Duits luthers geleerde op het gebied van het Oude Testament
 Sonny Kittel, een Duits voetballer
 Kittel (joods gewaad)

Zie ook 
 Kietelen (Kittelen)
 Kittelsen (doorverwijspagina)